Трампедах ():
  (род. 1978) — датская певица.
 Трампедах, Курт (1943—2013) — датский художник и скульптор.
 Трампедах — российский дворянский род.